Aloha steht für:

 Aloha, ein Wort der hawaiischen Sprache
 Aloha Airlines, eine hawaiische Fluggesellschaft
 Aloha (Editor), einen HTML5-JavaScript-Schönschreib-Editor
 Aloha – Die Chance auf Glück, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015
 Aloha Lemonade, ein Getränk
 Aloha (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 eine Metal-Band, siehe Hawaii (Band)

ALOHA steht in der Informatik für:
 ALOHA, ein Zugriffsverfahren für Computernetze

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aloha (Louisiana), im Grant Parish
 Aloha (Michigan), im Cheboygan County
 Aloha (Oregon), im Washington County
 Aloha (Washington), im Grays Harbor County
 Aloha Kona, auf Hawaii
 Aloha Village Colonia, im Hidalgo County, Texas

Sonstiges:
 Aloha Oil Field, Ölfeld im Grant Parish, Louisiana
 Aloha Shores Park, Park im Clark County, Nevada
 Aloha State Park, Park im Cheboygan County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Aloha Camp, in Fairlee, Vermont, ID-Nr. 03000892
 Aloha Hive Camp, in West Fairlee, Vermont, ID-Nr. 03000893
 Aloha Tower, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 76000660

Siehe auch:
 Aloha Creek
 Aloha from Hell, Rock-Band
 Alloa